Pampangan (Pampangan), een plaats in Indonesië
Pampangan (Cukuh Balak), een plaats in Indonesië
Pampangan (Sekincau), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing